Hagenthal puede referirse a:

Hagenthal-le-Bas, localidad y comuna francesa del departamento de Alto Rin.
Hagenthal-le-Haut, localidad y comuna francesa del departamento de Alto Rin.